

Letteratura 
 Epoca d'oro della fantascienza (Golden Age of Science Fiction) – periodo di grande diffusione della fantascienza
 Golden age – periodo dei fumetti statunitensi che va dalla fine degli anni '30 all'inizio degli anni '50
 Golden Age – dramma di Terrence McNally del 2012

Musica 
 Golden age – stile hip hop tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta, tipicamente degli artisti e musicisti dell'area metropolitana di New York
 Golden Age – gruppo musicale italiano, poi diventato Bluvertigo
 Golden Age – singolo dei Midnight Oil del 2001
 Golden Age – singolo dei TV on the Radio del 2008

Pagine correlate 
The Golden Age